Кюммель () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Кюммель, Герман (1852—1937) — немецкий хирург, уролог, профессор Гамбургского университета.
 Кюммель, Пеэтер (род. 1982) — эстонский лыжник, участник трёх Олимпийских игр.

См. также 
 Каммель (значения)